Als Gleisarbeitsfahrzeug werden verschiedene Eisenbahnfahrzeuge bezeichnet:

 allgemein eine selbstfahrbare Gleisbaumaschine
 moderne Rottenkraftwagen
 im Speziellen die Bauarten GAF100 und GAF200 der Firma Gleisbaumechanik